«Остановка» () — американский короткометражный фильм 2007 года режиссёра Мелани МакГро.

Сюжет 
Большая семья едет по пустынной дороге. В машине вместе с отцом и матерью девять детей. Они останавливаются на небольшой заправке, чтобы отдохнуть. У Мэгги, одной из сестёр, есть фотоаппарат, но она не решается делать снимки, так как не уверена, что они того стоят. Пока она была в туалете, её семья уезжает, забыв про неё. Оставшись одна, Мэгги идёт в дом, где встречает одинокую женщину, занимающуюся гравировкой. Они знакомятся, и женщина угощает Мэгги кофе. Становится ясно, что женщина переживает разлуку с любимой. Во время краткого разговора Мэгги обретает уверенность, и когда машина возвращается за ней, она решается сделать свой первый снимок.

Актёрский состав

Награды 
Фильм получил следующие награды:

См. также 
 «Трещины» — фильм 2009 года
 Лесбийские отношения в кинематографе

Примечания

Ссылки 
  
 
 
 

Фильмы-драмы США
Короткометражные фильмы США
Фильмы на лесбийскую тематику